Jean-Christian Fleury, né le  à Paris, est professeur de français et critique d'art spécialisé dans la photographie. Il vit à Paris.

Biographie 
Dès l'âge de dix ans, il photographie sa chambre, ses jouets, la campagne, des châteaux.

Etudes de lettres.

Professeur de lettres depuis 1969.

Il collabore comme photographe à la revue Artistes de Bernard Lamarche-Vadel de 1981 à 1983. 

Il devient membre du comité de rédaction de la revue Photographies magazine dans laquelle il écrit chaque mois de 1987 à 1997, ainsi que dans la revue Camera International. 

Depuis 1999, il collabore au festival Chroniques nomades, consacré à la photographie de voyage, dont il assure les textes de présentation ainsi que ceux destinés à la presse. 

Il collabore également à la Biennale Urbi & Orbi de Sedan en rédigeant les  textes des catalogues des éditions 2006 et 2008.

Il est marié à la photographe Jacqueline Salmon.

Bibliographie 
Années 1990 
 « L’Île Dumet, photographies » de Bogdan Konopka, Marval, Paris, 1997.
 « Chris Plytas, photographies de Chris Plytas », Trans photographic Press, Paris, 1998.
 « Entre centre et absence », entretien avec Jacqueline Salmon, Marval, Paris ; Kerher Verlag, Heidelberg pour  l’édition allemande, 1999.
Années 2000
 « L’Art au service de l’art », sur Adolphe Braun, (1812-1877) pour la galerie « À l’image du grenier sur l’eau », 1999.
 « Les lanternes sourdes », photographies de Yoyo Gonthier, Trans Photographic Press, Paris, 2003.
 « Histoires de chaussure » (Cent photographes pour Handicap International), Nicolas Chaudun, Paris, 2006.
 « Nomades du ciel », photographies de François Suchel, Trans Photographic Press, Paris, 2007.
 « Extralight », photographies d'Anne Garde, Verlhac, Paris, 2008.
 « Henry de Monfreid photographe », éditions de l’Éléphant blanc, Paris, 2008.
 « Verspieren », photographies de Bruno Delamain et Laurent Gueneau, Trans Photographic Press, Paris, 2009.
 « Granit », photographies de Stéphane Dambrine, Trans Photographic Press, Paris, 2009.
 « Les Matins », photographies de Jacqueline Salmon, Les Amis du château de Maisons, 2009.
Années 2010
 « L'Oblique », sur une photographie de Corine Mercadier, in « Sur les routes », Musée de l'image, Ville d'Épinal, 2010.
 « Le Passage », sur une photographie de Claire Chevrier, in « Sur les routes », Musée de l'image, Ville d'Épinal, 2010.
 "Les Archives inédites de la RATP", Michel Lafon, Paris, 2011
 "Vivre la France,1914-2014", photographies de Xavier Vaucher et de Marie-Hélène Le Ny, Editions du Séoya, Besançon, 2014
 "Surma et Mursi", photographies de Giles Perrin, Trans Photographic Press, Paris, 2017
 "3,45 Hectares, 637 jours", photographies de Catherine Griss, Paris, 2018
 « Shitet », photographies de  Vittorio Bergamaschi, Trans Photographic Press, Paris, 2019
 « Ces minorités culturelles qui résistent » in « Korèdugaw », photographies de  Dany Leriche et Jean-Michel Fickinger, Trans Photographic Press, Paris, 2020
 « Lartigue, un vent de modernité » in « Le Vent, cela qui ne peut être peint », catalogue de l’exposition, MuMa-Musée des Beaux-Arts, Le Havre, 2022. 
 « Faire Œuvre sur œuvre » in « Jacqueline Salmon, Périzoniums », catalogue de l’exposition, Musée Réatu, Arles 2022.

Liens externes 

Critique d'art français
Historien de la photographie
Naissance en décembre 1946
Naissance à Paris